Рикошет:
 Рикошет — отражённое движение какого-либо тела (чаще всего пули или снаряда), ударившегося о поверхность либо преграду под небольшим углом.
 «Рикошет» — американский фильм 1991 года режиссёра Рассела Малкэхи.
 «Рикошет» — российский фильм 1997 года режиссёра И. А. Талпы.
 Рикошет — сценическое имя советского и российского музыканта Александра Юрьевича Аксёнова (1964—2007), лидера группы «Объект насмешек».
 Рикошет (род. 1988) — американский рестлер.

См. также 
 Ricochet (значения)